Xinjian steht für:

 Xinjian (新建县), einen Kreis der Stadt Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi;
 Xinjian (Ang’angxi) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Ang’angxi der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinjian (Changyi) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin in der Provinz Jilin;
 Xinjian (Hunjiang) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Hunjiang der Stadt Baishan in der Provinz Jilin;
 Xinjian (Shunqing) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Zhanqian der Stadt Yingkou in der Provinz Liaoning;
 Xinjian (Xinxing) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Shunqing der Stadt Nanchong in der Provinz Sichuan;
 Xinjian (Yuci) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuci der Stadt Jinzhong in der Provinz Shanxi;
 Xinjian (Zhanqian) (新建街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Zhanqian der Stadt Yingkou in der Provinz Liaoning;
 Xinjian (Fenggang) (新建乡), eine Gemeinde im Kreis Fenggang der Stadt Zunyi in der Provinz Guizhou;
 Xinjian (Huarong) (新建乡), eine Gemeinde im Kreis Huarong der Stadt Yueyang in der Provinz Hunan;
 Xinjian (Ningnan) (新建乡), eine Gemeinde im Kreis Ningnan des Autonomen Bezirks Liangshan in der Provinz Guizhou;
 Xinjian (Yingjing) (新建乡), eine Gemeinde im Kreis Yingjing der Stadt Ya’an in der Provinz Sichuan;
 Xinjian (Zhongfang) (新建乡), eine Gemeinde im Kreis Zhongfang der Stadt Huaihua in der Provinz Hunan;
 Xinjian (Jinyun) (新建镇), eine Großgemeinde im Kreis Fenggang der Stadt Lishui in der Provinz Zhejiang;
 Xinjian (Yixing) (新建镇), eine Großgemeinde von Yixing in der Stadt Wuxi in der Provinz Jiangsu;
 Xinjian (Fuyuan) (新建社区), eine Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Fuyuan im Kreis Fuyuan der Stadt Jiamusi in der Provinz Heilongjiang;
 Xinjian (Tianya) (新建社区), eine Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der Provinz Hainan;
 Xinjian (Xunke) (新建村), ein Dorf der Nationalitätengemeinde Xinxing im Kreis Xunke der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang.